Lorna Doone steht für:
 Lorna Doone (Roman), Roman von R. D. Blackmore (1869)
 Lorna Doone (1912), britischer Film von Wilfred Noy 
 Lorna Doone (1922), US-amerikanischer Film von Maurice Tourneur 
 Lorna Doone (1934), britischer Film von Basil Dean